Géza Molnár ist der Name folgender Personen:

* Géza Molnár (Ringer) (* 1953), ungarischer Ringer 
 Géza Molnár (Pfarrer), österreichischer Pfarrer und Rhetoriktrainer 
 Géza Molnár (Politiker) (* 1984), österreichischer Politiker (FPÖ)